Labinot-Fusha, albániai alközség Elbasan megye Elbasan községében
Labinot-Fusha, albániai falu Elbasan megye Elbasan községében, az alközség központja